Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marcelo Lara e Barry Phillips-Moore che hanno battuto in finale Jeff Austin e Charles Owens 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Ion Țiriac (quarti di finale)
 Roger Dowdeswell /  John Yuill (quarti di finale)

 Jimmy Connors /  Spencer Segura (primo turno)
 Jeff Austin /  Charles Owens (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Little Rock Open 1975